Гранитный — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Гранитный — село в Зерендинском районе Акмолинской области.

Россия 
 Гранитный — упразднённый (?) посёлок в Казачинско-Ленском районе Иркутской области построенный в 1974 году в ходе строительства Байкальского тоннеля.
 Гранитный — посёлок в составе ЗАТО г. Североморск Мурманской области, упразднён в 2006 г.
 Гранитный — посёлок в Новоорском районе Оренбургской области.
 Гранитный — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.

См. также 
 Гранит (значения)
 Гранитное